BDX steht für:
 Becton Dickinson (NYSE:BDX), amerikanisches Medizintechnik-Unternehmen
 Broadus Airport (IATA-Code), Flughafen von Broadus, Montana

bdx steht für:
 Budong-Budong (ISO-639-3-Code), auf Sulawesi gesprochene austronesische Sprache

Abkürzung